Третий Панамериканский чемпионат по футболу () прошёл в 1960 году в Сан-Хосе, Коста-Рика. В нём участвовали четыре национальных сборных — Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Мексика. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

Результаты матчей 
6 марта, 1960

8 марта, 1960

10 марта, 1960

10 марта, 1960

12 марта, 1960

13 марта, 1960

15 марта, 1960

15 марта, 1960

17 марта, 1960

17 марта, 1960

20 марта, 1960

 

20 марта, 1960

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 III Panamerican Championship 1960 - Match Details 

Соревнования национальных сборных по футболу